Osoby o tym nazwisku:
 Alessandro Lucarelli – włoski piłkarz
 Cristiano Lucarelli – włoski piłkarz
 Delio Lucarelli – rzymskokatolicki biskup
 Fausto Lucarelli – argentyński piłkarz
 Ricardo Lucarelli – brazylijski siatkarz
 Vittorio Lucarelli – włoski szermierz, olimpijczyk

Inne:
 Estádio Moisés Lucarelli – stadion wielofunkcyjny w Campinas w Brazylii